West-Washington ist eine Region der Vereinigten Staaten, die als der Teil des Bundesstaates Washington definiert ist, der westlich des Hauptkamms der Kaskadenkette liegt. In dieser Region liegt die größte Stadt des Staates, Seattle; der Großteil der Einwohner des Bundesstaates lebt hier. Das Klima ist im Allgemeinen deutlich feuchter und gemäßigter als das in Ost-Washington.

Die Region ist Teil des Pazifischen Nordwestens. Sie grenzt an British Columbia im Norden, West-Oregon im Süden, den Pazifik im Westen und die Kaskadenkette bzw. Ost-Washington im Osten. Die wichtigsten Einzugsgebiete sind die des Columbia River und des Puget Sound

Klima 

Die Region ist für das deutlich feuchtere Klima als im östlichen Teil des Staates bekannt, was hauptsächlich auf den Regenschatten-Effekt der Kaskadenkette zurückzuführen ist. Im durchschnittlichen Ort in Ost-Washington beträgt die jährliche Niederschlagsmenge 468,7 Millimeter.  Im durchschnittlichen Ort in West-Washington jedoch beträgt die jährliche Niederschlagsmenge 1677,2 Millimeter. Dort regnet es an 168 Tagen im Jahr. Der Ort mit der höchsten Niederschlagsmenge ist Lake Quinault auf der Olympic Peninsula mit einem durchschnittlichen jährlichen Niederschlag von 3329,2 Millimetern. Der Ort mit den meisten Niederschlags-Tagen ist die Long Beach Experimental Station mit durchschnittlich 215 Tagen mit messbarem Niederschlag  pro Jahr.

Statistiken für Orte der Threaded Station Extremes

Demographie 
Zum United States Census 2010 hatte West-Washington 5.229.486 Einwohner von insgesamt 6.724.540 im gesamten Bundesstaat. Damit ist die Einwohnerzahl mit der von Minnesota (5.303.925 Einwohner) vergleichbar. Bei einer Fläche von 64.080 km² ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 81,61 je Quadratkilometer.

Countys

Wichtigste Städte

Einzelnachweise 

Region in Nordamerika
Region in den Vereinigten Staaten
Geographie (Washington)